Le terme « acide anisique » désigne souvent l'acide para-anisique.

Acide para-anisique 
L'acide p-anisique, aussi appelé acide 4-méthoxybenzoïque ou acide draconique, est l'un des isomères de l'acide anisique.

C'est un solide cristallin blanc insoluble dans l'eau, hautement soluble dans les alcools et soluble dans l'éther et l'acétate d'éthyle.

Il se trouve naturellement dans l'anis. Il est généralement obtenu par oxydation de l'anéthol ou de la p-méthoxyacétophénone (acétanisole).

 Il est également utilisé comme intermédiaire dans la préparation de composés organiques plus complexes.

Notes et références

Articles connexes 
 Alcool 4-méthoxybenzylique (alcool anisique)
 Anisaldéhyde

Acide benzoïque